La Tourette, comune francese.
Georges Albert Édouard Brutus Gilles de la Tourette, neurologo francese.
Sindrome di Tourette, patologia neurologica.